«Агро» () — ныне несуществующий молдавский футбольный клуб из Кишинёва. Клуб был основан 5 марта 1990 года, в 1992—2004 годах выступал в Национальном дивизионе чемпионата Молдавии, в 2005 году прекратил своё существование.

Названия клуба 
 1990—1992 — «Конструкторул»
 1992—1993 — «Конструкторул-Агро»
 1993—2004 — «Агро»
 2004—2005 — «Агро-Голиадор»

Статистика выступлений

Примечания 

Футбольные клубы Молдавии
Футбольные клубы Молдавии, прекратившие существование
Спорт в Кишинёве